

Персоналії 
 Ченцов Всеволод Валерійович (1974) — український дипломат.
 Ченцов Ігор Панасович (ХХ століття) — шахтар, комуністичний партійний діяч.
 Ченцов Віктор Васильович (1961) — науковець, колишній ректор Академії митної служби України.